Als Wahlkreis Oldenburg bezeichnet man:

Bundestagswahlkreise:
Bundestagswahlkreis Oldenburg – Ammerland in Niedersachsen
Bundestagswahlkreis Oldenburg – Eutin/Süd in Schleswig-Holstein

Landtagswahl in Schleswig-Holstein:
den früheren Landtagswahlkreis Oldenburg, siehe unter Landtagswahlkreis Ostholstein-Nord

Landtagswahl in Niedersachsen:
Wahlkreis Oldenburg-Mitte/Süd
Wahlkreis Oldenburg-Nord/West
Wahlkreis Oldenburg-Land